Il doppio del torneo di tennis Jerusalem Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Neville Godwin e Kevin Ullyett che hanno battuto in finale Noam Behr e Eyal Ran 7-64, 7-63.

Teste di serie 

 Neville Godwin /  Kevin Ullyett (Campioni)
 Noam Behr /  Eyal Ran (finale)

 Michael Joyce /  Jim Thomas (semifinali)
 Tuomas Ketola /  Andy Ram (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Jerusalem Challenger 2000